Saint-Léger-aux-Bois (Oise)
Saint-Léger-aux-Bois (Seine-Maritime)